Az 1974-es US Open férfi versenyét az amerikai Jimmy Connors nyerte az ausztrál Ken Rosewall előtt.

Kiemeltek 

  Jimmy Connors (Bajnok)</li>
  John Newcombe (Elődöntős)</li>
  Stan Smith (Negyeddöntős)</li>
  Björn Borg (Második kör)</li>
  Ken Rosewall (Döntős)</li>
  Tom Okker (Negyedik kör)</li>
  Ilie Năstase (Harmadik kör)</li>
  Arthur Ashe (Negyeddöntős)</li>

  Guillermo Vilas (Negyedik kör)
  Manuel Orantes (Második kör)
  Marty Riessen (Negyedik kör)
  Jan Kodeš (Negyedik kör)
  Alex Metreveli (Negyeddöntős)
  Dick Stockton (Harmadik kör)
  Tom Gorman (Második kör)
  Raul Ramirez (Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

Usopen